Пара- ( «возле, около; мимо; вне; наряду») — часть сложных слов при словосложении в русском языке.

 пара- — приставка, означающая нахождение рядом, либо за пределами, отклонение, нарушение чего-либо: например, парамедицина, парабиоз, парамагнетизм, парапсихология, парадокс, параметр, парахристианство, паранаука, паращитовидный
 пара- — приставка в химической номенклатуре, наряду с приставками орто- и мета- уточняющая структуру химического состава и изомеров химических веществ.

В санскрите 
 Пара- () — приставка, означающая преодоление границ, пределов чего-либо; одно из наиболее явных использований в мантре «гате, гате, парагате, парасамгате, бодхи, сваха»)

См. также 
 Русские префиксы греческого происхождения#пара-
 Пара

Примечания 

Приставки